Wyniki podnoszenia ciężarów na 61. Mistrzostwach Świata w Podnoszeniu Ciężarów w 1987 roku w Ostrawie (Czechosłowacja). Startowali tylko mężczyźni w 10 kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 http://iwrp.net/pl/zawody?view=contest&id_zawody=62 
 Medaliści mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów  – Dokładne wyniki

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1987 w sporcie